Disertori – militari che, in tempo di pace o in guerra, abbandonano il loro posto senza esserne autorizzati
 Disertori – romanzo di Franco Ricciardiello
 Benvenuto Maria Disertori – musicologo e incisore italiano
 Beppino Disertori – psichiatra, filosofo, politico, partigiano e scrittore italiano